JMG est un sigle qui peut désigner :
 JMG éditions (où JMG signifie Jean-Michel Grandsire), une maison d'édition française ;
 Jean-Marie Gustave Le Clézio ou J.M.G. Le Clézio (1940-), un écrivain de langue française.
 JMG, un chanteur d'origine haïtienne